Lado steht für:

 ein historisches Gebiet in Ostafrika, siehe Lado-Enklave
 Lado (Berg), Berg im Süden Sudans
 Lado (Südsudan), Distrikthauptstadt im Südsudan
 Lado (Ensemble), kroatisches Volkstanz-Ensemble
 Lado (Rebsorte), eine weiße Rebsorte

Lado ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Lado (* 1934), italienischer Regisseur
 Richard Justin Lado (* 1979), südsudanesischer Fußballspieler
 Robert Lado (1915–1995), US-amerikanischer Linguist